Labyrint kan henvise til:

 en labyrint
 Labyrint (tv-serie) – svensk tv-serie fra 2007
 Labyrint (band) – svensk rapgruppe

Se også 
 Labyrinth